Голубцово — название нескольких населённых пунктов:
 Голубцово — село в Заринском районе Алтайского края.
 Голубцово — разъезд в Первомайском районе Алтайского края.
 Голубцово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Голубцово — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги.